Gepard bezeichnet:
 eine Katzenart, siehe Gepard
 ein deutsches Flugabwehrsystem, siehe Flugabwehrkanonenpanzer Gepard
 eine Klasse von Schnellbooten der Deutschen Marine, siehe Gepard-Klasse (1981)
 eine Klasse von Großzerstörern der Französischen Marine, siehe Guépard-Klasse
 eine Klasse von Fregatten der Russischen Marine, siehe Gepard-Klasse (Russland)
 die ehemalige deutsche Automarke Gepard (Automarke)
 einen ehemaligen polnischen Automobilhersteller, siehe Fabryka Samochodów Gepard
 einen polnischen Roadster, siehe Gepard (Auto)
 einen seltenen Computer von 1982, siehe Gepard (Computer)